Peetrimõisa kan syfta på följande platser:

Estland 

 Peetrimõisa, Põlvamaa, en by i Kanepi kommun i landskapet Põlvamaa, 
 Peetrimõisa, Viljandimaa, en by i Viljandi kommun i landskapet Viljandimaa,